Frauenstein (Karinthië), een gemeente in Oostenrijk
 Frauenstein (Erzgebirge), een gemeente in Duitsland